Сукцини́т:
 Сукцинит — ископаемая смола, разновидность балтийского янтаря;
 Сукцинит, или Топазолит, — гроссуляр янтарно-жёлтого цвета, который иногда путают с янтарём.

Примечания